De Bundesliga 1966/67 was het vierde seizoen dat de Bundesliga georganiseerd werd. Het was het 58e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Kampioen werd Eintracht Braunschweig, dat voor de eerste keer landskampioen werd.

Eindstand 

 Kampioen Eintracht Braunschweig plaatste zich voor de Europacup I 1967/68
 Bekerwinnaar TSV 1860 München en titelverdediger Borussia Dortmund plaatsten zich voor de Europacup II 1967/68
 Eintracht Frankfurt, Hannover 96, 1.FC Köln en TSV 1860 München namen deel aan de Jaarbeursstedenbeker 1967/68
 Fortuna Düsseldorf en Rot-Weiss Essen degradeerden naar de Regionalliga
 Borussia Neunkirchen (Groep 1) en Alemannia Aachen (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1966/67